Sagalowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Sagalowitz (1901–1970), Schweizer Journalist sowie Leiter der Jüdischen Nachrichten
 Wladimir Sagalowitz (1898–1969), Pressezeichner